Ohlenschlager ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Ohlenschlager (1840–1916), deutscher Klassischer Philologe, Prähistoriker und Provinzialrömischer Archäologe sowie Gymnasialprofessor und Rektor
 Johann Adam Ohlenschlager (1794–1882), deutscher Jurist und Abgeordneter 

 Johann Philipp Ohlenschlager (1789–1856), deutscher Fischer und Abgeordneter 

Siehe auch:
 Olenschlager
 Oelschläger
 Ohlenschläger